Докшоков, Зураб Хасамбиевич (род. 1952) — член Совета Федерации (2009—2011)
 Докшоков, Муса Ильясович (1932—2015) — советский государственный деятель.